Talbot-Lago, constructor francès de cotxes amb seu a Suresnes, Seine també fabricà monoplaces per competicions automobilístiques 
 Talbot (cràter), cràter d'impacte de la Lluna a la Mare Smythii
 Talbot (fotometria), unitat d'energia lumínica, anomenada així en honor d'un dels primers fotògrafs William Henry Fox Talbot
 Talbot (raça de gos), raça de gos de caça extinta, procedent de Normandia que fou utilitzat i criat a Gran Bretanya 
 Toponímia:
 Port Talbot, ciutat portuària del sud del País de Gal·les
 Talbot Memorial Bridge, pont que creua el riu Liffey al centre de ciutat de Dublín (Irlanda) 
 Biografies:
 Bryan Talbot (Wigan, Lancashire, Anglaterra, 1952), autor de còmic 
 Brodie Talbot (1989), ciclista australià
 Chloe Morris Talbot (Menorca, 1985), genet de doma menorquina
 Elizabeth Talbot (1582 –1651), coneguda per recopilar les receptes mèdiques de la seva època
 Howard Talbot (Yonkers, Nova York, 1865 - Reigate, Regne Unit, 1928), compositor nord-americà instal·lat a Anglaterra
 Joby Talbot (Wimbledon, 1971), compositor anglès 
 John Michael Talbot (Oklahoma City, Oklahoma, EUA, 1954), monjo catòlic, cantant, compositor i guitarrista 
 Mary M. Talbot(Wigan, Lancashire el 1954), escriptora britànica
 Mick Talbot (Wimbledon, Londres, 1958), teclista, compositor, i productor d'enregistrament anglès
 Mignon Talbot (1869 - 1950), paleontòloga estatunidenca que es va dedicar a l'estudi de vertebrats i invertebrats
 Robert Talbot (Montmagny, 1893 - Quebec, 1954), violinista, violista, compositor, director d'orquestra i i professor de música quebequès
 William Henry Fox Talbot, inventor anglès i pioner de la fotografia, que va inventar el calotip, un precursor dels processos fotogràfics posteriors